Выборы депутатов Народного собрания Республики Дагестан шестого созыва состоялись в Дагестане 18 сентября 2016 года в единый день голосования. Выборы проходили по пропорциональной избирательной системе (90 депутатов избирались по партийным спискам). Для попадания в Народное собрание партиям необходимо преодолеть 5%-й барьер. Срок полномочий Народного собрания шестого созыва — пять лет.

В республике в список было внесено 1 655 011 избирателей. Явка составила 88,13 %.

Ключевые даты 
 9 июня Народное собрание Республики Дагестан назначило выборы на 18 сентября 2016 года (единый день голосования).
 9 июня Избирательная комиссия Дагестана утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов.
 с 20 июня по 10 июля — период выдвижения кандидатов и списков.
 агитационный период начинается со дня выдвижения и заканчивается и прекращается за одни сутки до дня голосования.
 с 4 июля по 3 августа — период представления документов для регистрации кандидатов и республиканских списков.
 с 20 августа по 16 сентября — период агитации в СМИ.
 17 сентября — день тишины.
 18 сентября — день голосования.

Участники

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Избирательная комиссия Республики Дагестан.
 Выборы депутатов Народного Собрания Республики Дагестан шестого созыва. Сведения о выборах. ГАС «Выборы».

Дагестан
Выборы в Дагестане
Дагестан
Народное собрание Республики Дагестан